YHC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hakai Pass (Canada)